

Recorduri 
 Este primul club românesc ce a câștigat un trofeu european (Cupa Balcanică 1960–1961)
 Cea mai categorică victorie: Steagu Rosu Brasov  - Minerul Lupeni 8-0 (07.07.1963)
 Cea mai severă înfrângere: Dinamo București - Steagu Rosu Brasov 10-1 (19.05.1965)
 Jucătorul cu cele mai multe prezențe: Nicolae Pescaru - 311
 Jucătorul cu cele mai multe goluri: Nicolae Pescaru - 62

Palmares

Național 
Liga I:
Vicecampioană (1): 1959-60
Locul 3 (2): 1973-74, 2000-01

Liga a II-a:
Campioană (6): 1956-57, 1968-69, 1979-80, 1983-84, 1998-99, 2007-08
Vicecampioană (2):  1976-77, 1978-79
Locul 3 (3): 1975-76, 1997-98, 2005-06

Cupa României:
Semifinalistă (7): 1957-1958, 1961-1962, 1969-1970, 1978-1979, 1986-1987, 2009-2010, 2010-2011

European 
Cupa Orașelor Târguri (Actuala UEFA Europa League):
Optimi de finală (1): 1965-1966

Cupa Balcanică:
Campioană (1): 1960-61

Listă realizată prin agregarea mai multor surse.

Sezoanele FC Brașov 
{|class="wikitable" style="text-align:center; margin: 1em auto 1em auto;"
|- style="background:#efefef;"
! Sezon
! Ligă
! Loc
! M
! V
! E
! Î
! GD
! GP
! P
!Cupă
!Golgheter
!Note
|-
|2000-01
|Divizia A
|align=right bgcolor="#A67D3D"|3
|align=right|30||align=right|15||align=right|5||align=right|10
|align=right|33||align=right|25||align=right|50
|Șaisprezecimi
| Emerich Vascko (10)
|
|-
|2001-02
|Divizia A
|align=right|11
|align=right|30||align=right|10||align=right|9||align=right|11
|align=right|33||align=right|34||align=right|39
|Sferturi
| Mugurel Buga, Marius Onofraș (7)
|
|-
|2002-03
|Divizia A
|align=right|4
|align=right|30||align=right|13||align=right|6||align=right|11
|align=right|37||align=right|33||align=right|45
|Optimi
|Mugurel Buga (8)
|
|-
|2003-04
|Divizia A
|align=right|11
|align=right|30||align=right|10||align=right|6||align=right|14
|align=right|40||align=right|42||align=right|36
|Șaisprezecimi
|Mugurel Buga (12)
|
|-
|2004-05
|Divizia A
|align=right bgcolor="pink" |15
|align=right|30||align=right|5||align=right|6||align=right|19
|align=right|28||align=right|45||align=right|21
|Șaisprezecimi
|Romeo Surdu (9)
|bgcolor="pink" |Retrogadată
|-
|2005-06
|Divizia B
|align=right bgcolor="#A67D3D"|3
|align=right|30||align=right|17||align=right|8||align=right|5
|align=right|58||align=right|22||align=right|58
|Șaisprezecimi
|Ciprian Prodan (14)
|
|-
|2006-07
|Liga a II-a
|align=right |10
|align=right|34||align=right|12||align=right|11||align=right|11
|align=right|48||align=right|38||align=right|47
|Runda a IV-a
|
|
|-
|2007-08
|Liga a II-a
|align=right bgcolor="gold"|1
|align=right|34||align=right|24||align=right|6||align=right|4
|align=right|81||align=right|23||align=right|78
|Sferturi 
|Attila Hadnagy (24)
|bgcolor="green"|Promovată
|-
|2008-09
|Liga I
|align=right |9
|align=right|34||align=right|14||align=right|13||align=right|7
|align=right|35||align=right|25||align=right|55
|Optimi
|Romeo Surdu (8)
|
|-
|2009-10
|Liga I
|align=right |9
|align=right|34||align=right|12||align=right|10||align=right|12
|align=right|40||align=right|30||align=right|46
|Semifinale
|Robert Ilyeș , Sabrin Sburlea (5)
|
|-
|2010-11
|Liga I
|align=right |12
|align=right|34||align=right|10||align=right|13||align=right|11
|align=right|34||align=right|40||align=right|43
|Semifinale
|Robert Ilyeș (10)
|
|-
|2011-12
|Liga I
|align=right |10
|align=right|34||align=right|13||align=right|6||align=right|15
|align=right|39||align=right|34||align=right|45
|Optimi
|Pedro Moutinho(7)
|
|-
|2012-13
|Liga I
|align=right |7
|align=right|34||align=right|14||align=right|9||align=right|11
|align=right|50||align=right|51||align=right|51
|Optimi
|Mugurel Buga (12)
|
|-
|2013-14
|Liga I
|align=right |15
|align=right|34||align=right|9||align=right|11||align=right|14
|align=right|32||align=right|40||align=right|38
|Optimi
|Andrei Cristea (8)
|
|-
|2014-15
|Liga I
|14
|34
|9
|9
|16
|33
|46
|36
|Șaisprezecimi
|Marian Constantinescu (11)
|Retrogadată
|-
|2015-16
|Liga a II-a
|5
|36
|13
|10
|13
|62
|50
|23
|Șaisprezecimi
|Marius Matei (21)
|
|-
| 2016-17
|Liga a II-a
|6
|34
|15
|11
|8
|49
|35
|56
|Runda a IV-a
|Ștefan Grigorie (8)
|Desfiintare
|}

FC Brașov în Europa 

1Competiția s-a desfășurat într-o singură grupă de cinci echipe. FC Brașov a terminat pe primul loc, câștigând cupa.
2AEK Atena nu s-a prezentat la meciul de la Brașov, pierzând astfel cu 3-0.
3La scorul general de 5-5 s-a jucat un al treilea meci la Brașov, câștigat de Espanyol cu 1-0.

Lista a fost creată prin agregarea mai multor surse.

Note 

FC Brașov
Recorduri și statistici fotbalistice